Я́ков Степа́нович Шку́рин — советский военачальник, участник Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войн, генерал-лейтенант авиации, начальник академии командного и штурманского состава ВВС РККА (Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина).

Биография 
Шкурин Яков Степанович родился 25 апреля 1898 года в деревне Холмогорская Слобода Самарской губернии в семье крестьянина. Русский. В 1908 году окончил сельскую школу. В РККА с 1918 года, призван Симбирским РВК, член ВКП(б) с 1919 года. Участник гражданской войны 1918—1920 гг., За образцовое выполнение заданий командования в Гражданской войне командир на Южном и Западном фронтах командир роты 498-го стрелкового полка Я. С. Шкурин награждён орденом Красного знамени и наградным оружием в 1922 году.

В 1932 году на аэродроме Сеща был начальником штаба 9-й тяжелобомбардировочной бригады (командир Циэмгал (Цемгал) Альберт Янович, комиссар Лосев Мендель Абрамович (с 1935 года). К 1936 году бригада укомплектова крупнейшими довоенными бомбардировщиками ТБ-3Р. Полное наименование бригады: 9-я бригада имени 10-го Всесоюзного съезда Ленинского комсомола", а пять входивших в неё эскадрилий носили имена Ворошилова, Кагановича, Кирова, Постышева и Косарева. Занимал должность начальника штаба ВВС Дальневосточного фронта. Шкурину Я. С. было присвоено звание генерал-майор авиации.

Участник Советско-финской войны в 1939—1940 гг. За образцовое выполнение заданий командования борьбе с белофиннами награждён орденом Красного знамени в 1940 году.

С началом Великой Отечественной войны генерал-майор Шкурин исполнял обязанности командующего ВВС Дальневосточного фронта, а затем назначен на должность начальника штаба ВВС Юго-Западного фронта. В должности начальника штаба ВВС Юго-Западного фронта под Пирятином в сентябре 1941 года вместе со штабом Юго-Западного фронта попал в окружение. Вырывался из западни в составе небольшой группы пограничников с винтовкой в руках. При попытке переправиться через реку Сула был ранен в живот. Спутники вынесли его на руках. В деревне Яхники Шкурин переоделся в крестьянскую одежду, спрятал в ботинок удостоверение личности и первый лист партбилета (остальное отделил, чтобы в случае гибели враг не мог использовать документ). Через 45 суток вышел из окружения на участке обороны 1-й гвардейской стрелковой дивизии под Лебедином.

С 9 июня 1942 года по 17 августа 1942 года — начальник штаба 8-й воздушной армии. В 1942 году Генерал-лейтенант авиации Я. С. Шкурин назначен начальником Военно-воздушной Краснознаменной академии. 7 августа 1943 года присвоено звание генерал-лейтенант авиации.

(Что-то не так с датами).

В 1945—1946 гг. — командующий ВВС Смоленского военного округа. С мая 1946 года по октябрь 1947 года командовал 12-й воздушной армией Забайкальского военного округа. В 1947—1950 гг. — заместитель начальника Военно-воздушной Краснознаменной академии по научной и учебной работе. В 1950—1953 гг. — начальник кафедры Военной академии Генштаба. В 1952 г. окончил Военную академию Генштаба. 30 ноября 1953 года уволен в запас.

Звания 
 Генерал-майор авиации (04.06.1940)
 Генерал-лейтенант авиации (07.08.1943)

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945)
 Орден Красного знамени (1922)
 Орден Красного знамени (27.03.1942)
 Орден Красного знамени (03.11.1944)
 Орден Красного знамени (20.06.1949)
 Орден Суворова II степени (19.04.1945)
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 Орден Красной Звезды (20.05.1940)
 медали

Примечания

Литература

См. также 
 Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина
 12-я воздушная армия
 8-я воздушная армия

Ссылки 
 Генералы Советского Союза
 Красный сокол Яков Шкурин
 Авиакосмический сборник. Шкурин Я.С.

Начальники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Участники Гражданской войны в России
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Военачальники Великой Отечественной войны
Командующие воздушными армиями СССР